Ниже представлен список победителей четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Англии. Дивизион был создан в сезоне 1958/59 под названием Четвёртый дивизион Футбольной лиги. Он был создан в результате слияния двух региональных дивизионов: Третий южный дивизион Футбольной лиги и Третий северный дивизион Футбольной лиги. Из лучших клубов этих дивизионов был воссоздан Третий дивизион Футбольной лиги, а худшие клубы создали Четвёртый дивизион. В 1992 году в связи с созданием Премьер-лиги клубами Первого дивизиона, Второй дивизион был переименован в Первый дивизион, Третий дивизион Футбольной лиги — во Второй дивизион, а Четвёртый дивизион Футбольной лиги, соответственно, стал Третьим дивизионом. С 2004 года в рамках масштабной реструктуризации английского футбола Третий дивизион был переименован в Лигу 2 (Football League Two).

Четвёртый дивизион Футбольной лиги (1958—1992)

Третий дивизион Футбольной лиги (1992—2004)

Лига 2 (EFL League Two) (с 2004 года)

Количество побед по клубам 
 4 победы: Честерфилд
 3 победы: Брентфорд, Донкастер Роверс, Ноттс Каунти
 2 победы: Брайтон энд Хоув Альбион, Джиллингем, Карлайл Юнайтед, Линкольн Сити, Нортгемптон Таун, Питерборо Юнайтед, Суиндон Таун, Уолсолл

См. также 
 Чемпионы Англии по футболу
 Список победителей второго дивизиона в системе футбольных лиг Англии
 Список победителей третьего дивизиона в системе футбольных лиг Англии

Ссылки 
 

Победители 4
Лига 2 Английской футбольной лиги